Toponímia:
 Mackenzie (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Districte de Mackenzie, divisió administrativa dels Territoris del Nord-oest, al Canadà, creada el 1895
 Illa de Mackenzie King, illa de l'arxipèlag de les illes de la Reina Elisabet
 Muntanyes Mackenzie, serralada canadenca que formen la frontera entre Yukon i els Territoris del Nord-oest, entre els rius Liard i Peel
 Point MacKenzie, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Riu Mackenzie, riu als territoris del Nord-oest del Canadà 
 Biografies:
 Alexander Mackenzie (desambiguació), diversos personatges
 Christine Mackenzie (segle XX), bibliotecària australiana, presidenta de la Federació Internacional d'Associacions de Biblioteca i Institucions
 Compton Mackenzie (Hartlepool, Durham, 1883 — Edimburg, 1972), novel·lista i polític anglès
 Donald MacKenzie (Toronto, Ontàrio, 1874 - 1925), remer canadenc
 George Henry Mackenzie (North Kessock, Escòcia, 1837 – Nova York, 1891), mestre d'escacs estatunidenc 
 Ian MacKenzie, nedador canadenc especialista en estil lliure i esquena, que va competir durant la dècada de 1970.
 John Mackenzie (1928 - 2011), director de cinema escocès  
 John Mackenzie (navegant) (Greenock, Inverclyde, 1876 - 1949), regatista escocès
 William Lyon Mackenzie King (1874 – 1950), líder polític canadenc, primer ministre del Canadà (1921-30 i 1935-48)
 Miscel·lània: Batalló Mackenzie-Papineau, unitat de voluntaris canadencs que va combatre formant part de les Brigades Internacionals